nagyrákói és nagyselmeczi Rakovszky Ferenc (1755-1794) főszolgabíró.
nagyrákói és nagyselmeczi Rakovszky Ferenc (1784-1865) táblabíró.
nagyrákói és kelemenfalvi Rakovszky Ferenc (1828-1899) eperjesi törvényszéki bíró, az 1848/49-es szabadságharcban alhadnagy, Sáros Vármegyei Honvédegylet jegyzője.
nagyrákói és nagyselmeczi Rakovszky Ferenc (1861-1907) nyitranováki földbirtokos, császári és királyi kamarás, amatőr régész, műgyűjtő.